Jan Berger (1895-1961), Nederlands vakbondsbestuurder en voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars
 Jan Berger (1918-1978), Nederlands politicus
 Jan Berger (1955), Tsjecho-Slowaaks voetballer
 Jan Berger (1976), Tsjechisch/Zwitsers voetballer